398 км, 398-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 398 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 187414.
 398 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 486823.
 398 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Киргизия). Код 744128.
 398 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область) ("Сады") в Центральном поселении Новокузнецкого района. Код 865021.
 398 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066864.